Het seizoen 1998/99 was het vijfde seizoen dat om het landskampioenschap van Andorra in het voetbal werd gestreden. De twaalf deelnemende clubs speelde tweemaal tegen elkaar, voor een totaal van 22 wedstrijden per club. CE Principat werd ongeslagen kampioen en pakte hun derde titel op rij. De onderste vier clubs degradeerden naar de Segona Divisió, die volgend seizoen voor het eerst zou worden gespeeld.

Teams en stadion

Teams 
Aan de Primera Divisió namen dit seizoen twaalf ploegen deel. Tien van de elf ploegen van vorig seizoen deden wederom mee; enkel FC Andorra Veterans schreef zich niet meer in. CE Cerni en Constel·lació Esportiva maakten hun debuut in de Primera Divisió.

Stadion 
De wedstrijden in de Primera Divisió worden gespeeld op een accommodatie die door de Andorrese voetbalbond beheerd wordt. Dit seizoen werden de wedstrijden gespeeld in het Camp d'Esports d'Aixovall.

Ranglijst 
Titelhouder CE Principat, de kampioen van de laatste twee seizoenen, liet zich direct zien als kandidaat voor een nieuw kampioenschap, door in de eerste vier duels een doelsaldo van 41-0 te behalen. Grootste uitdagers leken wederom FC Santa Coloma en FC Encamp - de nummers twee en drie van vorig seizoen - te worden. Deze drie ploegen wonnen allemaal hun eerste vijf duels en werden gevolgd door Inter Club d'Escaldes dat vier zeges en een gelijkspel had behaald. In de zesde speelronde verloor Encamp van FC Engolasters, waardoor enkel Principat en Santa Coloma nog zonder puntverlies waren. De zevende speelronde werd verdeeld over 1998 en 1999: eind november speelde Santa Coloma gelijk tegen Sporting Club d'Escaldes, maar Principat winst niet te profiteren: in februari speelden zij ook gelijk, tegen Inter Escaldes. Ook Encamp speelde gelijk, waardoor het onderlinge verschil gelijk bleef. In de laatste weken van de eerste seizoenshelft troffen de kampioenskandidaten elkaar regelmatig: Encamp versloeg Santa Coloma en een week later wonnen ze van Inter Escaldes, terwijl Santa Coloma en Principat de punten deelden. In de tiende speelronde deelde Santa Coloma ook de punten met Inter Escaldes, waarna Principat een week later Encamp versloeg. Deze laatste zege leverde de titelverdediger een lichte voorsprong op: halverwege hadden ze 29 punten, terwijl Encamp er 25 had. Santa Coloma volgde op één punt van Encamp. Inter Escaldes, dat had verloren van dorpsgenoot Sporting, stond vierde met 21 punten.

In de veertiende speelronde leed Inter nogmaals een nederlaag tegen een ploeg buiten de top-vier, ditmaal tegen hekkensluiter CE Cerni, dat de eerste zege van het seizoen boekte. De ronde daarop speelde Encamp gelijk tegen UE Sant Julià, waardoor Santa Coloma de tweede plek weer overnam. Nadat Encamp twee weken later wederom gelijkspeelde (tegen Engolasters) leek Santa Coloma zeker van de tweede plek. Hun achterstand op Principat (acht punten) leek met vijf duels te gaan echter te groot om nog in te halen. In de twintigste speelronde verzekerde Principat zich van de titel, door Santa Coloma in een onderling duel met 2-0 te verslaan. Beide ploegen waren op dat moment al zeker van een plek in de top-twee. Het was voor Principat hun tweede ongeslagen kampioenschap op rij. Dit seizoen maakte voor 'Princi' deel uit van een reeks van 54 competitieduels op rij (tussen 1997 en 1999) waarin ze ongeslagen bleven. Encamp wist uiteindelijk de derde plaats te bemachtigen, met twee punten meer dan Inter Escaldes.

De vier degradanten waren uiteindelijk CE Cerni, FC Engolasters, Deportivo La Massana en Gimnàstic Valira. Halverwege het seizoen stonden Cerni, Deportivo en Gimnàstic al meer dan tien punten achter op de nummer acht, maar Engolasters degradeerde dankzij een slechte tweede seizoenshelft, waarin ze geen enkel duel meer wisten te winnen. De laatste wedstrijd, tegen Cerni, kwamen ze niet meer opdagen, waardoor ze drie punten aftrek kregen.

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Positieverloop per club 
Enkele duels van speeldag 7, 10, 12 en 16 vonden later plaats. Deze wedstrijden zijn hieronder meegeteld bij de speelronde die direct na het inhaalmoment werd gespeeld.

Externe links 
 Federación Andorrana de Futbol

Voetbal in Andorra
Competitievoetbal 1996/97